Тернавка:

Сёла 
 Тернавка — Львовская область, Стрыйский район, Журавновская поселковая община
 Тернавка — Львовская область, Стрыйский район, Славская поселковая община
 Тернавка — Хмельницкая область, Изяславский район
 Тернавка — Хмельницкая область, Каменец-Подольский район
 Тернавка — Черновицкая область, Герцаевский район

Реки
 Тернавка (приток Сучавы)
 Тернавка (приток Тернавы)
 Тернавка (приток Хоморы)